I Know This Much Is True steht für:

 I Know This Much Is True (Fernsehserie), US-amerikanische Miniserie des Senders HBO (2020)
 I Know This Much Is True (Roman), Roman von Wally Lamb (1998)